E30 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E30, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 BMW Série 3 (E30), deuxième génération de la BMW Série 3 ;
 Toyota Corolla E30, une automobile du constructeur japonais Toyota.

Route
    Route européenne 30, une route traversant l'Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie et la Russie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres